Fabri kan verwijzen naar volgende betekenissen:

Personen
Honoré Fabri , Frans Jezuïet natuurkundige, theoloog
Martinus Fabri, componist actief aan het Haagse hof
Thomas Fabri, componist actief in Brugge
Stafke Fabri, bekend Vlaams zanger

Andere
 Fabri inc, Italiaanse producent van Achtbanen.